Чжан Цзай (), также известный как Чжан Цзыхоу, Чжан Хэнцзюй и Чжан-цзы (Хэнцзюй уезда Фэнсянь (ныне уезд Мэйсян провинции Шэньси), 1020 — 1077) — китайский философ, один из основоположников неоконфуцианской школы ли сюэ («учение о принципе»).

Биография 
Родился в столице Сунской империи городе Кайфын. В молодости увлекался буддизмом и даосизмом. 

В 1057 году сдал экзамены циньши и занимал должность редактора в Академии литературы, преподавал в Гуаньчжуне, поэтому его последователи именуются сторонниками Гуаньчжунской школы (гуань сюэ). Среди его учеников были братья Чэн Хао и Чэн И.

Философия 
В основе философии Чжан Цзая лежит понятие вечной и неуничтожимой энергии ци, которая связана как с великим пределом, так и с дао. Ци производит многообразие вещей, а присутствие (ю) и отсутствие (у) являются формами ее проявления. Мировые процессы развиваются либо скачкообразно (бянь), либо плавно (хуа).

Сочинения 
Основные сочинения — «Си мин» («Западная надпись»), «Дун мин» («Восточная надпись»), «Чжэн мэн» («Наставление непросвещённым»), «Цзин сюэ ди ку» («Бездонность принципов изучения канонов»), «И шо» («Учение Канона перемен»).

Примечания

Источники 
 Отрывки из произведений Чжан Цзая // Антология мировой философии в четырёх томах. Философия древности и средневековья. Том 1. Ч.1. М., 1969.- С.251-255.
 Chan, Wing-tsit. A Sourcebook in Chinese Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1963.Translates a selection of Zhang’s works, focusing on Correcting Ignorance.
 Chan, Wing-tsit, trans. Reflections on Things at Hand: The Neo-Confucian Anthology Compiled by Chu Hsi and Lü Tsu-chien. New York: Columbia University Press, 1967.

Ссылки 
 Чжан Цзай
 Чжан Цзай

Литература 
 «Китайская философия. Энциклопедический словарь» — Москва, «Мысль», 1994. ISBN 5-244-00757-2
 Christian Jochim. Naturalistic Ethics in a Chinese Context: Chang Tsai’s Contribution //Philosophy East and West, Vol. 31, No. 2 (Apr., 1981), pp. 165–177
 Huang, Siu-chi. The Moral Point of view of Chang Tsai, // Philosophy East and West 21, no. 2 (April, 1971): 141—156
 Huang, Siu-chi. «Chang Tsai’s Concept of Ch’i.» // Philosophy East and West 18.4 (October 1968): 247-60.
 Chow, Kai-wing. «Ritual, Cosmology, and Ontology: Chang Tsai’s Moral Philosopy.» // Philosophy East and West 43.2 (April 1993): 201-28.
 Kasoff, Ira. The Thought of Chang Tsai. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
 T’ang, Chün-i. Chang Tsai’s Theory of Mind and Its Metaphysical Basis.// Philosophy East and West6.2 (July 1956): 113-36.

Персоналии:Конфуцианство
Философы эпохи Сун
Философы XI века